Покро́вское (; до 2016 г. Жовтне́вое) — посёлок, Пришибский сельский совет, Балаклейский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320285202. Население по переписи 2001 г. составляет 843 (440/403 м/ж) человека.

Географическое положение 
В 1.5 км от села Жовтневое находятся села Пришиб и Яворское.
Рядом протекает река Крайняя Балаклейка.

Предприятия 
В селе большая птицеферма. Покровская исправительная колония № 17.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции
Населённые пункты Балаклейского района